Der Name Mold bezeichnet folgende

Orte:
 Mold (Gemeinde Rosenburg-Mold), Ort und gleichnamige Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Mold (Wales), Stadt in Wales in Großbritannien
 Mold (Washington), Ort in den Vereinigten Staaten

Personen:
 Arthur Mold (1863–1921), englischer Cricketspieler
 Franz Mold (* 1962), österreichischer Landespolitiker (Niederösterreich)

Siehe auch:
 Moldt
 Molt
 Molden
 Mould